Owczarnia bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Owczarnia (Brwinów), Dorf der Gmina Brwinów in der Woiwodschaft Masowien
 Owczarnia (Gdańsk) (dt. Schäferei), Stadtteil von Danzig in der Woiwodschaft Pommern
 Owczarnia (Józefów nad Wisłą), Dorf der Gmina Józefów nad Wisłą in der Woiwodschaft Lublin, Powiat Opolski
 Owczarnia (Kętrzyn) in der Gmina Kętrzyn in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Kętrzyński, bis 1945: Schäferei, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Owczarnia (Ostróda) in der Gmina Ostróda in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Ostródzki, bis 1945: Friedenshöhe, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Owczarnia (Stawiguda), Weiler der Gmina Stawiguda in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Olsztyński, bis 1945: Neu Bertung, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Owczarnia (Trzydnik Duży), Dorf der Gmina Trzydnik Duży in der Woiwodschaft Lublin, Powiat Kraśnicki